Usemann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Usemann (1925–2016), deutscher Fußballspieler
 Verena Usemann (* 1981), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)